Алемпоис (, ) — древнее административное образование в центре современной Эстонии. Было уничтожено Тевтонским орденом в 1224 году.

Ссылки 
 Kuidas elasid inimesed vanasti, möödunud sajandil ja praegu  
 Eesti haldusjaotus ja võõrvõimude vaheldumine läbi aegade  

Исторические области Эстонии
Древняя Эстония